Чемпіонат Білорусі з хокею 2003—2004 — 12-й розіграш чемпіонату Білорусі. Чемпіонат стартував 10 вересня 2003, а фінішував 26 травня 2004. У сезоні 2003—04 брали участь десять  клубів.

Регулярний сезон

Плей-оф

Джерела 
 Офіційний сайт   
 Архів 

2003—2004
Білорусь
Білорусь